Безіменна — річка в Україні у Львівському районі Львівської області. Ліва притока річки Вишні (басейн Вісли).

Опис 
Довжина річки 10 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,17  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,40 . Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Вовчищовичі. Тече переважно на північний схід через села Шишоровичі та Загір'я і впадає у річку Вишню, праву притоку річки Сяну.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Велика Діброва, Макунів, Берці, Орховичі.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Львівського  району